Cet article recense les monuments culturels du district de Syrmie en Serbie, dans la province autonome de Voïvodine.

Liste

Voir aussi

Article connexe 
Patrimoine culturel de Serbie

Liens externes 
  Liste des monuments culturels de Serbie par n° d'identifiant (SK) sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des monuments culturels sur le site de l'Académie serbe des sciences et des arts